Дроздівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Дроздівська сільська рада — Рівненська область, Гощанський район
 Дроздівська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район